DS8 bzw. DS 8 steht für:
 Maybach Zeppelin DS 8, deutscher Pkw
 Scania 82 DS8, schwedischer 8-Liter-6-Zylinder-Dieselmotor im Scania Serie 2 (Lkw)

Abkürzung